Grader steht für:

 Grader, eine Baumaschine zum Herstellen von großen ebenen Flächen

Grader ist der Familienname folgender Personen:
 Thomas Grader (* 1989), österreichischer Skilangläufer
 Zeke Grader († 2015), US-amerikanischer Fischereilobbyist